Le championnat de France de football de Division 3 1981-1982 est la  du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par le Pierrots Vauban Strasbourg, qui bat en finale l'Olympique d'Alès. Le club alsacien refuse ensuite, comme l'année précédente, la montée en Division 2.

Groupe Nord 

|}

Groupe Est 

|}

Groupe Ouest 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Groupe Sud 

|}

Groupe Centre 

|}

Voir aussi 
 Championnat de France de football 1981-1982
 Championnat de France de football D2 1981-1982
 Coupe de France de football 1981-1982

Notes et références 

1982
Football en France en 1981
Football en France en 1982